Евгений Вюртембергский:

 Евгений Вюртембергский (1788—1857) — герцог, русский генерал от инфантерии.
 Евгений Вюртембергский (1846—1877) — герцог Вюртемберга.